SRH steht für:
 Secretaría de Recursos Hidráulicos, ehemalige mexikanische Regierungsbehörde für Wasserwirtschaft
 SRH-Rekombination, Vorgang der Atomphysik, siehe Rekombination (Physik)#Shockley-Read-Hall-Rekombination
 SRH, Free-Jazz-Formation der frühen 1980er Jahre (Paul Smoker, Ron Rohovit und Phil Haynes)
 Somatotropine releasing hormone, auch Somatoliberin, ein Hormon  
 Socijalistička Republika Hrvatska, Sozialistische Republik Kroatien
 Stadtreinigung Hamburg
 SRH Holding, Unternehmensgruppe im Bildungs- und Gesundheitswesen
 Scheirer-Ray-Hare-Test, ein statistischer Test
 Stiftung Rehabilitation Heidelberg
 Südrhodesien, heutiges Simbabwe
 Sarh Airport (IATA-Code), Flughafen von Sarh, Provinz Moyen-Chari, Tschad
 Siem Reap Airways (ICAO-Code), ehemalige kambodschanische Fluggesellschaft

srh steht für:
 Sarikoli (ISO-639-3-Code), Südost-Iranische Sprache, insbesondere der Tadschiken Chinas

Abkürzung